Kalugerovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Kalugerovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Simeonovgrad, 
 Kalugerovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Lesitjovo,